Епихин — русская фамилия: